Ти́лькер () — немецкая фамилия.

Известные носители 
 Тилькер, Филип (род. 1977) — американский кёрлингист.
 Тилькер, Эвальд (род. 1911) — немецкий каноист.

См. также 
 Тильке
 Тильгер